

Sigle 

ELA est un sigle qui peut désigner :
 Eusko Langileen Alkartasuna (en français, Solidarité des ouvriers basques), le syndicat le plus influent en Hegoalde ;
  European Leukodystrophy Association (en français, Association européenne contre les leucodystrophies), une association française de type Loi de 1901 reconnue d'utilité publique par Décret du  ;
 entité locale autonome, en Espagne, une administration publique de caractère local qui est créée par une administration décentralisée pour les intérêts propres d'un noyau séparé de population dans une commune (par exemple Mairena, dans la commune de Nevada, en Andalousie) ;

Personnalités 

 Éla, roi d'Israël en 886-885 av. J.-C.
 Regina Mañe Ela (1954-2015). femme politique équatoguinéenne.